

Geografia 
 Umi – città della prefettura di Fukuoka (Giappone)

Sigle 
 Unione Micologica Italiana
 Unione matematica italiana
 Unione matematica internazionale (o IMU, International Mathematical Union) 
 Unione Monarchica Italiana
 Unione magistrati italiani
 Union Mundial pro Interlingua
 University Microfilms International
 Universal Music Italia

Astronomia 
 UMi – abbreviazione della costellazione dell'Orsa Minore

Codici 
 UMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quincemil (Perù)
 umi – codice ISO 639-3 della lingua ukit
 UMI – codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Isole minori esterne degli Stati Uniti d'America